Кар (, Kar, Carus) може да се отнася за:

 кари – събирателно наименование за самоходни повдигачни машини
 електрокар - с електрическо задвижване;
 мотокар - със задвижване от двигател с вътрешно горене;

 Кар, в гръцката митология първият цар на Мегара
 Тит Лукреций Кар, древноримски поет и философ 1 век пр.н.е.
 Кар (римски император) – римски император в периода 282-83 г.
 Кар (Quart), село и община в Италия, административен автономен регион Вале д'Аоста.

Вижте също 
 Карин